Synchthonius är ett släkte av kvalster. Synchthonius ingår i familjen Brachychthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Synchthonius